Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2018./19. je dvadeset i osma sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti.  
Prvenstvo je peti put zaredom i 25. ukupno osvojila "Podravka Vegeta" iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo trinaest klubova koji su odigrali dvokružnu ligu (26 kola. 24 utakmice po ekipi).  
"Pitomača" odustala uoči početka sezone.

Sudionici 

 
 

 

 
 

 
 

 Bjelovar, Bjelovar
 Dalmatinka, Ploče 
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb 
 Murvica, Crikvenica 
 Osijek, Osijek 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete-Agroproteinka, Sesvete, Zagreb 
 Split 2010, Split 
 Trešnjevka, Zagreb 
 Umag, Umag
 Zamet, Rijeka 
 Zrinski, Čakovec
  Pitomača, Pitomača

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Prva hrvatska rukometna liga za žene 
 Hrvatski kup 2018./19.

Vanjske poveznice 
 hrs.hr 
 hrs.hr, Novosti o hrvatskim rukometnim ligama

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL Ž (2018./19.) (do 19. kola), wayback arhiva od 22. srpnja 2019. 
 hrs.hr, Glasnici liga 2018/2019, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 sportilus.com, 1. Hrvatska ženska rukometna liga   2018/19 (1. HŽRL) (do 19. kola), pristupljeno 16. lipnja 2022. 
  the-sports.org, Croatia Women's Division 1 1 HRL Zene 2018/2019, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 rezultati.com, HRVATSKA: 1. HRL Women - 2018-2019, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
  sofascore.com, 1. HRL Women, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 

2018-19
ž-1